Július Hudáček (né le  à Spišská Nová Ves en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but. Il est le frère cadet de Libor Hudáček, également professionnel au hockey sur glace.

Biographie 
Július commence sa carrière professionnelle en 2007 avec l'équipe de la Slovaquie U20. Auparavant, il avait joué pour les équipes U20 du HK Spišská Nová Ves et son équipe U18 ainsi que l'équipe U18 du HK ŠKP Poprad. Dès 2008, il commence à être la gardien de l'équipe du HC Košice de l'Extraliga slovaque. En 2010, il est prêté au HC 46 Bardejov de la deuxième division slovaque, mais revient après 2 matchs seulement. En 2009, 2010 et 2011, son équipe remporte le championnat slovaque.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques

En club

| 2007-2008 ||  || Extraliga slovaque || 20 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,44 || 88,2 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC Košice || Extraliga slovaque || 22 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,40 || 92,2 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Trebišov || 1.liga || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,75 || 92,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HC Košice || Extraliga slovaque || 27 ||  ||  ||  ||  || 60 || 2,27 || 93,3 || 4 || 12 || 16 ||  ||  || 978 ||  || 1,96 || 93,6 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || HC 46 Bardejov || 1.liga || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,00 || 96,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Košice || Extraliga slovaque || 45 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,79 || 93,6 || 6 || 24 || 14 ||  ||  || 865 ||  || 1,25 || 93,6 || 4 || 4
|-
| 2011-2012 || Södertälje SK || Allsvenskan || 43 ||  ||  ||  ||  || 85 || 2,09 || 92,6 || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Frölunda HC || SHL || 48 || 26 || 22 || 0 ||  || 91 || 1,89 || 93,0 || 5 || 0 || 6 ||  ||  || 388 ||  || 2,32 || 92,0 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 58 || 3 || 3,08 || 82,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Pardubice || Extraliga tchèque || 28 || 15 || 13 || 0 ||  || 67 || 2,39 || 92,4 || 2 || 16 || 10 ||  ||  || 606 ||  || 2,28 || 92,6 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Örebro HK || SHL || 44 || 26 || 17 || 0 ||  || 84 || 1,91 || 92,9 || 4 || 2 || 6 ||  ||  || 361 ||  || 2,83 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 42 || 23 || 17 || 0 ||  || 102 || 2,45 || 91,0 || 5 || 26 || 2 ||  ||  || 79 ||  || 5,32 || 78,8 ||  || 0
|-
| 2016-2017 || Örebro HK || SHL || 41 || 13 || 25 || 0 ||  || 106 || 2,73 || 91,4 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 48 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,24 || 92 ||  ||  ||4 ||  ||  ||  ||  ||  3,66 || 90,1 || ||
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL ||45  ||  ||  ||  ||  ||  || 2,35 || 91,6 ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  || 2,16 ||93,4  ||  ||
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 41 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,20 || 92,7 ||  || || 4 ||  ||  ||  ||  ||  4,05  || 87,8 || ||
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 46 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,43 || 90,6 || 2 ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  2,67  || 89,2 || 0||

En équipe nationale

| 2008 ||  Slovaquie junior || Championnat du monde junior || 6 ||  ||  || 2,67 || 92,1 ||  || 0 || 
|-
| 2015 ||  || Championnat du monde || 2 || 122 || 5 || 2,94 || 90,3 || 0 || 0 || 
|-
| 2016 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 6 || 314 || 18 || 3,44 || 87,8 || 0 || 2 || 
|-
| 2017 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 6 || 338 || 24 || 4,26 || 84,4 ||  || 0 || 
|-
| 2021 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 5 ||  || || 3,23 || 87,4 || 1 ||  ||

Références 

Naissance en août 1988
Naissance à Spišská Nová Ves
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Sibir Novossibirsk
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Barys Astana